Anglerschein, Angelschein, Anglerkarte oder Angelkarte steht für:
 Fischereischein, amtlicher Nachweis einer bestandenen Fischerprüfung
 Gewässerschein, amtliche oder private Erlaubnis, ein bestimmtes Gewässer zu befischen